Cementerio de San Rafael puede hacer referencia a las siguientes necrópolis españolas:

 El cementerio de San Rafael de la ciudad de Córdoba.
 El cementerio de San Rafael de la ciudad de Málaga.
 El cementerio de San Rafael de la ciudad de Mendoza.
 El cementerio de San Rafael y San Roque de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.